«Пятое путешествие Гулливера» — название нескольких литературных произведений о персонаже Лемюэле Гулливере:

 «Пятое путешествие Гулливера» — повесть Андрея Аникина.
 «Пятое путешествие Гулливера» — повесть Владимира Савченко.
 «Пятое путешествие Лемюэля Гулливера» — повесть Михаила Козырева.